

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 9 podstawowych
 Zduny – miasto
 Zduny – część miasta Zduńska Wola
 Zduny – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Aleksandrów Kujawski 
 Zduny – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Świedziebnia 
 Zduny – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca 
 Zduny – wieś w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Zduny 
 Zduny – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Starogard Gdański 
 Zduny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Małdyty 
 Zduny – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Opatówek 
 Zduny – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór

Inne 
 Zduny – dawna gromada w powiecie krotoszyńskim
 Zduny – dawna gromada w powiecie łowickim
 Zduny – dawne miasto położone na terenie obecnego miasta Koło w  województwie wielkopolskim

Zobacz też 
 Nowe Zduny